Trana kan avse:

 Trana, en fågel i familjen tranor i ordningen tran- och rallfåglar 
 Trana, Italien, en ort och kommun i storstadsregionen Turin i regionen Piemonte, Italien
 Trana (adelsätt), en svensk adelsätt

Efternamn 

 Folke Trana, en svensk lantbrukare och socialdemokratisk politiker
 Gösta Trana, en svensk militär
 Tom Trana, en svensk rallyförare

Se även

 Erik Trana (olika betydelser)
 Tranan